São Paulo — gentílico atribuído aos nascidos ou habitantes da cidade
 Dialeto paulistano —  dialeto da língua portuguesa, "paulistês"
 Club Athletico Paulistano — clube desportivo fundado em 1900
 Paulistana (Piauí) — município brasileiro

Ver também 
 Companhia Paulista de Estradas de Ferro — antiga ferrovia, conhecida como "Paulista"
 Paulista — gentílico atribuído aos nascidos ou habitantes de São Paulo (estado)
 Paulista (Pernambuco) — município do estado de Pernambuco, Brasi
 

Desambiguações de gentílicos